Озериха — топоним:

Реки 
 Озериха — река, приток Балахлея
 Озериха — река, приток Юзы

Населённый пункт 
 Озериха — деревня, Сараевский район, Рязанская область